Владимир Александрович Карпец (род. 20 сентября 1980 года, Ленинград, СССР) — российский трековый и шоссейный велогонщик. Заслуженный мастер спорта России. Лучший молодой гонщик Тур де Франс 2004, победитель Вуэльты Каталонии и Тура Швейцарии в 2007 году.

Трёхкратный участник Олимпийских игр. На Олимпиаде в Сиднее участвовал в командной и индивидуальной гонках преследования на треке. На Олимпиаде в Афинах участвовал в групповой шоссейной гонке. На летних Олимпийских играх в Пекине — в групповой гонке и индивидуальной гонке на время.

Биография 
Начал заниматься велоспортом в родном Ленинграде, позже переехал в Испанию и выступал за команду .

На Тур де Франс 2004 года, использовал свои способности и в раздельной гонке на время, на предпоследнем этапе обошёл Томаса Фёклера в борьбе за молодёжную классификацию.
 
В сезоне 2005 года попал в десятку генеральной классификации на Джиро д’Италия, но не сумел развить успех на Тур де Франс.

В 2007 году он выиграл первый этап на Вуэльте Кастилии и Леона и занял первое итоговое место на Вуэльте Каталунии и Тур Швейцарии.

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте Movistar Team
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Персоналии по алфавиту
Велогонщики России
Заслуженные мастера спорта России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года